Ameli I d'Uzès, bisbe d'Uzès (823-835).
 Ameli II d'Uzès, bisbe d'Uzès (886-915).